Phil Edwards (1907–1971) – kanadyjski lekkoatleta, medalista olimpijski
 Phil Edwards (ur. 1936) – walijski bokser
 Phil Edwards (ur. 1938) – amerykański surfer
 Phil Edwards (1949–2017) – brytyjski kolarz
 Phil Edwards (ur. 1984) – angielski krykiecista
 Phil Edwards (ur. 1985) – angielski piłkarz